
Ку́ча — нагромождение большого количества объектов, по форме обычно похожее на конус. В переносном смысле — большое количество чего-либо. См. Парадокс кучи.

Географические объекты 
 Куча — исчезнувшее государство на территории нынешнего Китая.
 Куча — уезд в округе Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.
 Куча — оазис в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
 Куча — село на Украине в Новоушицком районе Хмельницкой области.
 Куча — река в России.

Информатика 
 Куча — в информатике и программировании: условное название области динамической памяти приложения.
 Куча — структура данных, поддерживающая операции добавления и удаления элемента, а также нахождения минимального элемента.
 Двоичная куча (сортирующее дерево).
 Сливаемая куча — позволяет сливать две кучи в одну.
 Фибоначчиева куча
 Биномиальная куча
 Декартово дерево

Фамилия 
 Илия Куча (ум. 1579) — литовско-русский шляхтич; митрополит Киевский и Галицкий (1576—1579).

Прочее 
 «Куча щебня» — термин в астрономии и планетологии, обозначающий астрономические объекты, представляющие собой не монолиты, а рыхлые конгломерации обломков, удерживаемые вместе собственным притяжением.

См. также 
 Кучи